Ernest Payne (1884-1961), cycliste anglais
 Ernest Payne (1903-1994), footballeur anglais